

Vissen
 Zalmen, diverse vissen uit de familie (Salmonidae), in het bijzonder:
 De Atlantische zalm Salmo salar
 Het geslacht Salmo
 De Pacifische zalmen Oncorhynchus
 De regenboogforel, ook wel zalmforel, uit het geslacht Salvelinus

Personen en zaken met de naam (van der) Zalm
 Gerrit Zalm, een Nederlandse politicus en bankier
 Kees van der Zalm,  een Nederlands voetballer
 Leo van der Zalm, een Nederlands dichter in de marge
 Renate van der Zalm, een Nederlandse televisiepresentator
 De Zalm (Gouda), hotel aan de Markt van Gouda
 De Zalm (Mechelen), historisch pand aan de Zoutwerf te Mechelen